Микола Радзивілл (1470—1521)
 Микола Радзивілл (Рудий)
 Микола Радзивілл (Старий)
 Микола-Христофор Радзивілл (Сирітка)
 Микола-Христофор Радзивілл (Чорний)

Радзивілли